Douglas Schreck, personaggio dei Soprano.
 Gustav Schreck, compositore tedesco.
 Johann Schreck, gesuita tedesco.
 Julius Schreck, esponente del partito nazionalsocialista tedesco.
 Max Schreck, attore tedesco.
 Stephan Schreck, ciclista tedesco.
 Ulrich Schreck, schermidore tedesco.